Le tournoi de tennis de Roumanie 2008 s'est joué du 8 au  à Bucarest sur terre battue.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Gilles Simon remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Carlos Moyà. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Nicolas Devilder et Paul-Henri Mathieu s'imposent en finale face à Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski. Il s'agit du premier titre en double pour Devilder et du premier également pour Mathieu.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2008
ATP 2008
2008 en Roumanie
Tennis en septembre 2008